Ку́бинка — город (до 2004 года — посёлок городского типа) в Одинцовском городском округе Московской области России. Расположен в 63 км к западу от центра Москвы.

Железнодорожный узел: станции Кубинка-1 и Кубинка-2.

Расположение 

Основная часть города располагается к северу от федеральной автомобильной дороги М1 «Беларусь» (Минское шоссе), возле железнодорожной станции Кубинка-1, по обе стороны от железной дороги Смоленского направления.

К югу от Минского шоссе — вторая часть города, где расположены:

 бывший Московский военный институт радиоэлектроники Космических войск (с 2011 года филиал Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского), ныне расформирован, здание снесено.
 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения
 38 НИИ МО РФ с военно-историческим музеем бронетанковой техники
 велосипедный завод.

В пяти километрах к северу от Кубинки — авиабаза Кубинка, в трёх — 121-й авиаремонтный завод.

Транспорт 
Город обслуживается станцией Кубинка-1 Смоленского направления МЖД. В 2015 году в городе Кубинке была открыта ж/д линия: 10-километровой участок от Кубинки-1 до станции Парк «Патриот» с промежуточной платформой Музей (расположена вблизи парка «Патриот», где находится музей бронетанкового вооружения и техники). Помимо железнодорожного транспорта в городе есть автостанция с автовокзалом, до которого осуществляется регулярное междугороднее автобусное сообщение из Москвы и окрестных городов. Внутренние городские пассажирские перевозки выполняются несколькими маршрутами городских автобусов.

История 
Началом современному городу послужило село Починки. Оно упоминается в жалованной грамоте 1571 года, согласно которой владельцем села стал князь Иван Иванович Кубенский. Вскоре после пожалования село начинают называть по владельцу — Кубенское (1584 год).

Географ и историк Г. Ф. Миллер, проезжавший в 1778 году через подмосковное село Кубенское, отметил, что его жители занимались мелкими ремёслами, в том числе отливали ложки и пуговицы.

В 1870 году на прокладываемой Московско-Брестской железной дороге в двух вёрстах от села была открыта станция, получившая по селу название Кубинка. Посёлок, выросший при станции, со временем поглотил село, но сохранил название станции Кубинка.

Во время Великой Отечественной войны с 1 по 3 декабря 1941 года на подступах к Кубинке шли ожесточённые бои — здесь немецкое командование предприняло последнюю попытку прорваться к Москве. Немцам удалось взять соседнюю деревню Юшково, но на следующий день они были выбиты оттуда, наступление было отражено.

Население

Промышленность 
 Завод ООО «Веломоторс+»
 ЗАО «Кубинка»
 «Кубинские колбасы»
 Мебельная фабрика «Одэкс»
 ООО «Металл-Завод»

Учебные заведения 
 Средняя школа № 1 имени Героя Российской Федерации заслуженного военного лётчика России гвардии полковника Игоря Валентиновича Ткаченко
 Средняя школа № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова Василия Петровича

Примечания

Ссылки